Josep Maria Riera (actor), músic i director teatral valencià, fundador de la companyia La Quadra Màgica (2003-)
 Josep Maria Riera i Alfaras, alcalde de Sant Celoni 1934-1936 i 1939-1949
 Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954), pintor i escultor
 Josep Maria Riera i Comas (Mataró, 1827 – 1858), escriptor vinculat al carlisme
 Josep Maria Riera i Gassiot (Barcelona, 1944), impressor i escriptor 
 Josep Maria Riera i Mercader (Barcelona, 1952 – Madrid, 2007), militant del PSUC, diputat per Barcelona (1977-1982)

Vegeu també 
 Josep Riera